Bodansky ist der Nachname folgender Personen:

 Artur Bodanzky (1877–1939), österreichisch-amerikanischer Violinist, Konzertdirigent und Kapellmeister der Metropolitan Opera in New York
 Robert Bodanzky (1879–1923), auch Danton genannt, ursprünglich Isidor Bodanskie;  österreichischer Kabarettist, Operetten- und Schlagerautor, Regisseur, Journalist, Schauspieler und Conférencier

Siehe auch:
 Bodansky-Einheit, veraltete Maßeinheit der Konzentration an alkalischer Phosphatase im Blut